Pridorójnoie (en rus: Придорожное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 555 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi. Fins al 1945 la vila es deia Diurmén.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea